Месье:
Месье (титул)
«Месье Верду» () — кинофильм, один из последних фильмов Чарли Чаплина.
Месье (фильм)
Месье Клейн
Месье, Марк

См. также 
Месье Ир (фильм)
Мессье
Французское имя